Лорі Макніл була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Зіна Гаррісон-Джексон з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Лорі Макніл (фінал)
  Джиджі Фернандес (3-тє коло)
  Зіна Гаррісон-Джексон (Чемпіонка)
  Міріам Ореманс (3-тє коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Лариса Нейланд (3-тє коло)
  Мередіт Макґрат (2-ге коло)
  Крістіна Зінгер (чвертьфінал)
  Рейчел Макквіллан (1-ше коло)
  Елна Рейнах (півфінал)
  Лоранс Куртуа (чвертьфінал)
  Ай Суґіяма (1-ше коло)
  Пак Сон Хі (1-ше коло)
  Пем Шрайвер (3-тє коло)
  Ніколь Арендт (чвертьфінал)
  Крістін Редфорд (чвертьфінал)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Лорі Макніл
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=11
| RD1-team2= Лоранс Куртуа
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=15
| RD1-team3= Ніколь Арендт
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Елна Рейнах
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Крістіна Зінгер
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Зіна Гаррісон-Джексон
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=16
| RD1-team7= Крістін Редфорд
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Елс Калленс
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Лорі Макніл
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=10
| RD2-team2= Елна Рейнах
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3={{nowrap| Зіна Гаррісон-Джексон}}
| RD2-score3-1=6| RD2-score3-2=6'''
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Елс Калленс
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=1
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Лорі Макніл
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=3
| RD3-team2=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 DFS Classic 1995 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page

1995
DFS Classic, одиночний розряд